La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FaDeCS) tiene su asentamiento en la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, República Argentina. Esta facultad concentra más del 20 por ciento del alumnado de la Universidad Nacional del Comahue. Cuenta con cinco carreras de Grado: Abogacía, Licenciatura en Comunicación Social, Profesorado en Comunicación Social, Licenciatura en Servicio Social y Licenciatura en Sociología. Asimismo, cuenta con una creciente oferta de posgrados, en especial en torno a las ciencias jurídicas.

Oferta de Posgrados 
La oferta de carreras de posgrado se ha incrementado progresivamente durante los últimos años. Actualmente, son ofrecidas ocho especializaciones y una maestría:
 Especialización en Derecho Penal y Ciencias Penales (Director: Dr. David Baigún)
 Especialización en Derecho del Trabajo Individual y Colectivo y de la Seguridad Social (Director: Dr. Julio Armando Grisolía)
 Especialización en Derecho de Daños y Contratos (Director: Dr. Carlos Alberto Ghersi)
 Especialización en Derecho Administrativo (Director: Dr. José Pusterla)
 Especialización en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia (Directora: Dra. Aída Kemelmajer de Carlucci)
 Especialización en Trabajo Social Forense (Director: Andrés Ponce de León)
 Especialización en Planificación y Gestión Social (Directora: Mg. Alicia Bosani)
 Especialización en Sociología de la Agricultura Latinoamericana (Directora: Norma Steimbreger)
 Maestría en Sociología de la Agricultura Latinoamericana (Directora: Norma Steimbreger)

Enlaces externos 
 Página oficial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Argentina
General Roca (Río Negro)